Lamoudi steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Tagazar in Niger, siehe Lamoudi (Tagazar)
 einen Weiler in der Stadt Niamey in Niger, siehe Lamoudé